Localidades
Fonseca (Colômbia), cidade
Fonseca (Niterói), bairro 

Outros usos
 Fonseca Atlético Clube
 Fonseca (sobrenome)
 Fonseca (futebolista), jogou no São Paulo

Desambiguações de topônimos